Amerikai Egyesült Államok
 Saline (Louisiana)
 Saline (Michigan)
 Saline (Texas)
 Saline (Utah)
 Franciaország
 Saline (Calvados)
 Olaszország
 Saline (folyó)